То́рчин — название населённых пунктов на Украине:
 Торчин — село в Хмельницком районе Винницкой области;
 Торчин — посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области;
 Торчин — село в Коростышевском районе Житомирской области;
 Торчин — село в Хорошевском районе Житомирская области.
 Торчин — до 1963 года название села Вишнёвое в Черняховском районе Житомирской области.